Персі Біші Шеллі (4 серпня 1792 — 8 липня 1822) — англійський поет епохи романтизму. 
 Фахад Аль-Біші (араб. Fahad Al-Bishi‎, нар. 10 вересня 1965) — саудівський футболіст.